Le Paprika est une épice de couleur rouge-orangé.
D'après cette épice ont été nommés:

Cinéma et télévision 
 Paprika est un film allemand réalisé par Carl Boese en 1932.
 Paprika est un film français réalisé par Jean de Limur en 1933.
 Paprika est un film italien réalisé par Carl Boese en 1934.
 Paprika est un film allemand réalisé par Kurt Wilhelm en 1959.
 Paprika est un film italien réalisé par Tinto Brass en 1991.
 Paprika est un film d'animation japonais réalisé par Satoshi Kon en 2006.
 Paprika est une pièce de théâtre de Pierre Palmade créée au théâtre de la Madeleine et diffusée en direct sur France2 à 20 h 55 le .
 Paprika est une série télévisée d'animation française.

Divers
 Paprika Steen (1964-) est une actrice danoise.
 Paprika est un logiciel de gestion de bibliothèque.
 Paprika est un roman de Yasutaka Tsutsui publié en 1993.
 Paprika Korps est un groupe de heavy-reggae de la Silésie.
Paprika est une série télévisée d'animation française.